Wilbrandt är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf von Wilbrandt (1837–1911), tysk skriftställare, direktör för Wiener Burgtheater
 Auguste Wilbrandt-Baudius (1843–1937), tysk skådespelerska
 Christian Wilbrandt (okänt år–1677), en finländsk kyrkomålare
 Christian Wilbrandt (politiker) (1801–1867), tysk germanist, lärare och politiker
 Hans Wilbrandt (1903–1989), tysk agronom
 Konrad Wilbrandt (1832–1921), tysk skriftställare och riksdagsledamot
 Robert Wilbrandt (1875–1954), tysk ekonom

Se även 

 Wilbrand